Carrollton (Alabama)
 Carrollton (Geórgia)
 Carrollton (Illinois)
 Carrollton (Kentucky)
 Carrollton (Michigan)
 Carrollton (Mississippi)
 Carrollton (Missouri)
 Carrollton (Ohio)
 Carrollton (Texas)

Ver também 
 Carroll
 Carrolltown

Desambiguações de topônimos